Воротец — название населённых пунктов.

 Воротец — село в Оргеевском районе Молдавии.
 Воротец — упразднённая деревня в Хойникском районе Гомельской области Белоруссии.